2-й выпуск Ворлд Портс Классик — шоссейной двухдневной велогонки между портовыми городами Бенилюкса Роттердам и Антверпен. Гонка проводилась с 30 по 31 августа 2013 года в рамках UCI Europe Tour 2013. 

Победителем гонки стал бельгийский велогонщик Николас Мас из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 8 команд ПроТура. Также были приглашены 9 проконтинентальных команд и 1 континентальная. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Ворлд Портс Классик 2013 на FirstCycling
 

Спорт в Нидерландах в 2013 году
Спорт в Бельгии в 2013 году
2013 год в велоспорте
Август 2013 года